Jim Lee (comictekenaar), een Zuid-Koreaans-Amerikaans comictekenaar en uitgever
 Jim Lee (fotograaf), een Engels fotograaf
 Jim Lee (radio), een Engels radio-omroeper en nieuwslezer
 Jim Lee (producer), een Amerikaans muziekproducent